Berești több romániai település neve:

 Berești, város Galați megyében
 Berești (Bákó megye)
 Berești (Suceava megye)
 Berești (Vâlcea megye)